Валентин Моисе́ев:
 
 Моисеев, Валентин Николаевич (род. 1925) — советский и российский физик-материаловед, специалист в области создания высокопрочных титановых сплавов.
 Моисеев, Валентин Сергеевич (1937—2017) — советский и российский терапевт.
 Моисеев, Валентин Трофимович (1930—2002) — советский футболист.